Guerrero hace referencia a:

Sociedad gerero 
 guerrero, persona involucrada en la guerra;

Localidades y divisiones administrativas 
Guerrero, Estado federal en el suroeste de México;
Guerrero, localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina;
 Centro Guerrero, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Guerrero,  municipio del Estado de Chihuahua;
 Guerrero, ciudad del municipio de Guerrero, Chihuahua, México;
 Guerrero, municipio y ciudad de Coahuila, México:
 Guerrero Negro, ciudad del municipio de Mulegé, Baja California Sur, México;

Nombres comerciales 
 Guerrero Magic Motorcycle, fábrica de motocicletas;

Personas 
 Gonzalo Guerrero, marino español del siglo XVI, uno de los pioneros del mestizaje en Mesoamérica.
 Adabel Guerrero, actriz, bailarina y vedette argentina;
 Alejandro Guerrero, político y exalcalde peruano;
 Eddie Guerrero, luchador mexicano hijo de Gory Guerrero;
 Eduardo Guerrero, remero argentino medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952;
 Francisco Guerrero, compositor español del renacimiento;
 Francisco Guerrero Marín (1951-1997), compositor español del siglo XX;
 Gilberto Higuera Guerrero
 Homero Guerrero, abogado y político uruguayo;
 José Guerrero, pintor español de la Escuela de Nueva York;
 José María Guerrero Torvisco, exboxeador español;
 Julen Guerrero, futbolista español retirado del Athletic Club de Bilbao;
 Paolo Guerrero, futbolista peruano;
 Richard Guerrero, ajedrecista español;
 Salvador "Gory" Guerrero, pionero de la lucha mexicana; 
 Vicente Guerrero, célebre insurgente mexicano que participó en la Independencia de México.
Véase también
 Eduardo Guerrero
 Francisco Guerrero
 José Guerrero
 Vicente Guerrero

Transporte 
 Estación Guerrero, estación de ferrocarril ubicada en la localidad de Centro Guerrero;
 Estación Guerrero, estación del Metro de la Ciudad de México.

Cine 
 Guerrero, película peruana biográfica del futbolista Paolo Guerrero.